Mouni kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Mouni (ort), Boucle du Mouhoun,

Kina 

 Mouni (socken), Sichuan, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar